Potestà, esercizio di un potere giuridico di tutela altrui
 Patria potestà
 Potestà genitoriale
 Potestà legislativa
 Potestà maritale

Potestas, facoltà giuridica nel diritto romano
 Patria potestas
 Potestà tribunizia

Potestà, ordine di angeli